

Сімпсонвілл — місто, штат Кентуккі
 Сімпсонвілл — місто, штат Південна Кароліна